En concert: Live 1970-1971 – album degli Ange del 1977
 En concert – album di Hubert-Félix Thiéfaine del 1983
 En concert – album di Mylène Farmer del 1989
 En concert – album dell'Orchestre national de Barbès del 1997
 En concert – album dei La Ruda del 2000
 En concert – album degli Empalot del 2004
 En concert – album dei Weepers Circus del 2009
 En concert – album di Jack Johnson del 2009
 En concert – album di Calogero del 2011